Annuliopulsellum euzkadii är en blötdjursart som beskrevs av Victor Scarabino 1986. Annuliopulsellum euzkadii ingår i släktet Annuliopulsellum och familjen Pulsellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
euzkadii